VS – kanton Valais w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 VS – brytyjski zespół muzyczny
 VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken – niemiecki producent meblowy